Выгодчиков — фамилия; имеет женскую форму Выгодчикова.
 Выгодчиков, Григорий Васильевич (1899—1982) — советский микробиолог, академик АМН СССР (1953-82).
 Выгодчиков, Константин Алексеевич (1892—1941) — советский, ранее российский, шахматист, мастер спорта СССР.